Castelaus puede referirse a:

 Castelaus (Calvos de Randín), lugar y parroquia del concello de Calvos de Randín.
 Castelaus (Villar de Santos), lugar de la parroquia de Parada de Outeiro, concello de Villar de Santos.